Оверораптор (Overoraptor) — викопний рід птахоподібних тероподів з клади Paraves, що існував у пізньому крейдовому періоді. Близько 1,3 м завдовжки. Рештки неповного скелета знайдені на території Аргентини. Описано один вид — Overoraptor chimentoi (назва від , «рябий, строкатий» + , «злодій» та ім’я відкривача — Roberto Nicolás Chimento).

Передні кінцівки вже мали прогресивні риси, характерні для активного польоту, які були відсутні в непташиних Paraves (Unenlagiinae, Dromaeosauridae, Microraptorinae, Troodontidae), водночас задні кінцівки примітивні, пристосовані до бігу. Ймовірно, передні кінцівки помагали втримувати рівновагу під час бігу, як у сучасних бігучих птахів, наприклад, нанду.

Кладограма згідно з авторами першоопису роду:

Примітки 

Целурозаври
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 2020